

Geografia
 Dragaš – denominazione serba di Dragash, comune del Kosovo meridionale

Persone
 Dragaš – famiglia nobiliare serba
 Costantino Dragaš – nobile serbo
 Elena Dragaš – imperatrice bizantina
 Špela Dragaš – allenatrice di ginnastica ritmica slovena